Эли — многозначный термин.

Населённые пункты 
 Эли (поселение) — израильское поселение на Западном берегу реки Иордан.

Персоналии 
 Эли I (граф Мэна)
 Эли II (граф Мэна)
 Эли, Жакоб (1746—1825) — французский офицер, участник штурма Бастилии, впоследствии бригадный генерал.
 Эли, Исаак (род. 1928) — суданский легкоатлет.
 Эли, Мари Максимилиан (отец Илья; 1749—1823) — французский духовный писатель.
 Эли, Ричард (1854—1943) — американский экономист.
 Эли, Родриго (род. 1993) — бразильский футболист.
 Эли, Ханна (род. 1993) — американская кёрлингистка.
 Эли, Шайра (род. 1983) — американская профессиональная баскетболистка.
 Эли, Юджин (1886—1911) — американский лётчик.

См. также 
 Или () — названия нескольких населённых пунктов в США и Великобритании

Примечания